A Brit Királyi Haditengerészet hajói közül 7 viselte az HMS Prince of Wales nevet:

 HMS Prince of Wales (1765) – sorhajó
 HMS Prince of Wales (1794) – sorhajó
 HMS Prince of Wales (1795) – 
 HMS Prince of Wales (1805) – szlup
 HMS Prince of Wales (1860) – sorhajó, melyet 1869-ben Britannia-ra neveztek át
 HMS Prince of Wales (1902) – Formidable osztályú csatahajó
 HMS Prince of Wales (1939) – King George V osztályú csatahajó
 HMS Prince of Wales (R09) – Tervezett Queen Elizabeth osztályú repülőgép-hordozó